NZI steht für:
 Neue Zeitschrift für das Recht der Insolvenz und Sanierung, deutsche juristische Fachzeitschrift
 New Zealand Insurance, neuseeländische Versicherungsgesellschaft

nzi steht für:
 Nzema (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der westafrikanischen Nzema

Siehe auch:
 N’Zi

Abkürzung